{{Иерарх
| обращение      = Его Высокопреосвященство кардинал 
| имя            = Паоло Франческо Антамори
| оригинал имени = Paolo Francesco Antamori
| изображение    = 
| титул          = Кардинал-священник с титулом церкви Санти-Бонифачо-э-Алессио
| периодначало   = 2 апреля 1781 года
| периодконец    = 4 декабря 1795 года
| предшественник = Кардинал Джузеппе Мария Кастелли
| преемник       = Кардинал Джованни Филиппо Галларати Скотти
| сан            = нет информации
| хиротония      = 11 февраля 1781 года
| кардинал       = 20 мая 1776 года
}}
Паоло Франческо Антамори (; 14 ноября 1712, Рим, Папская область — 4 декабря 1795, Орвието, Папская область) — итальянский куриальный кардинал и доктор обоих прав. Епископ Орвието с 11 декабря 1780 по 4 декабря 1795. Кардинал-священник с 11 декабря 1780, с титулом церкви Санти-Бонифачо-э-Алессио'' со 2 апреля 1781.

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Италии
Кардиналы Пия VI
Доктора обоих прав